MAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mae Sot (Thailandia)